El Torneig de Pequín 2012, oficialment conegut com a China Open 2012, és un esdeveniment de tennis masculí i femení disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 500 de l'ATP i als Premier Tournaments de la WTA. La 14a edició del torneig es va celebrar entre el 23 de setembre i el 9 d'octubre del 2012 a l'Olympic Green Tennis Center de Pequín, Xina.

El tennista serbi Novak Đoković va guanyar el quart títol individual de la temporada i tercer a Pequín després dels aconseguits els anys 2009 i 2010. La bielorussa Viktória Azàrenka va guanyar el cinquè títol individual de la temporada. Els germans Bob i Mike Bryan van guanyar el setè títol de la temporada conjuntament, i també el tercer a Pequín.

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre dobles masculins

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 
 Web oficial  
 Quadre individual masculí 
 Quadre individual femení 
 Quadre dobles masculins 
 Quadre dobles femenins 

2012
ATP World Tour 2012
WTA Tour 2012